Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale Lee Hsin-han e Amir Weintraub 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campioni)
  Matt Reid /  Michael Venus (primo turno)

  Chen Ti /  Maximilian Neuchrist (semifinali)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

ATP Challenger Guangzhou 2014